Het Afrikaans kampioenschap handbal voor mannen is een tweejaarlijks continentaal kampioenschap voor landenteams. Het toernooi wordt georganiseerd door de CAHB en werd voor het eerst in 1974 gehouden. Het kampioenschap dient ook als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap.

Overzicht

Medaillespiegel

Zie ook 
 Afrikaans kampioenschap handbal vrouwen

Externe links 
  Officiële website CAHB
 Handball Africa Archive (todor66.com)